Alborz (), også skrevet som Alburz eller Elburz, er en bjergkæde i det nordlige Iran. Den strækker sig fra grænsen til Armenien i nordvest, syd om det Kaspiske Hav og ender mod øst ved grænserne til Turkmenistan og Afghanistan. Det største bjerg i Mellemøsten, bjerget Damavand, ligger i bjergkæden.

Alborz bjergene danner en barriere mellem det sydlige kaspiske hav og Qazvin-Teheran plateauet. Den er kun 60-130 km bred og består af sedimentære serier daterende fra øvre devon og oligocæn, mest kalksten fra Juratiden over en granit kerne.

Alborz har en central rolle i de historiske tekster fra Iran, som shahnameh (skrevet af Ferdowsi) og også i persisk mytologi. Derudover er det tænkt til at være boligen af af Peshotan, en Messias figur ventet af Zarathustristerne .

Som følge af de store snefulde vintre, er der er flere skiområder. Nogle af de vigtige områder er: Dizin, Shemshak, Tochal, og Darbandsar.

Bjergkæden må ikke forvekslet med bjerget Elbrus i Kaukasus bjergene, som også har sit navn fra det legendariske bjerg Hara Berezaiti fra den persiske mytologi.

Litteratur 

 North, S.J.R., Guide to Biblical Iran, Rome 1956, p. 50

Eksterne henvisninger 

 Kort, Billeder og liste med bjerge (på engelsk)

Bjerge i Iran
Bjergkæder i Asien